Rejon wasylkiwski, ukr. Васильківський район
 Rejon wasylkiwski (obwód kijowski)
 Rejon wasylkiwski (obwód dniepropetrowski)